Xinchengzi kan syfta på:

Geografi

Kina

 Xinchengzi, Inre Mongoliet, köping, 
 Xinchengzi, Dangchang, ort i provinsen Gansu, 
 Xinchengzi, Peking, ort, 
 Xinchengzi, Yongchang, ort i provinsen Gansu,